Svartholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartholm (Vårdö, Åland), ö, 
 Svartholm, Iniö, Åboland, 
 Svartholm (vid Norrskata, Korpo), Åboland, 
 Svartholm (vid Åvensor, Korpo), Åboland, 
 Svartholm (vid Vattkast, Korpo), Åboland, 
 Svartholm (vid Själö, Nagu), Åboland, 
 Svartholm (vid Ytterstholm, Nagu), Åboland, 
 Svartholm (vid Pensar, Nagu), Åboland, 
 Svartholm, Kimitoön, Åboland, 
 Svartholm, Lovisa, Nyland, 
 Svartholms fästning

Se även
Svartholma
Svartholmen
Svartholmarna
Mustasaari

Robotskapade Finlandförgreningar